

Overslag, village de la commune de Wachtebeke, qui forme une seule agglomération avec Overslag (Pays-Bas)

Overslag, village de la commune de Hulst, qui forme une seule agglomération avec Overslag (Belgique)